Pánuco (rivier), een rivier in Mexico
 Pánuco (stad), een stad in de Mexicaanse staat Veracruz